Черешово () — село в Благоевградской области Болгарии. Входит в состав общины Белица. Находится примерно в 12 км к востоку от центра города Белица и примерно в 52 км к востоку от центра города Благоевград. По данным переписи населения 2011 года, в селе  проживало 277 человек, преобладающая национальность — болгары.

Население

Примечания 

Сёла Благоевградской области